Скобеев — это фамилия:

 Скобеев, Валерий Николаевич (1938—2022) — советский и российский художник.
 Скобеев, Евгений Дмитриевич, он же Леонид (Скобеев) (1851—1932) — российский священник.